Steppuhn ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Steppuhn (1877–1955), General der Infanterie, Ritter des Pour le Mérite
 Aloys Steppuhn (* 1950), deutscher Politiker (CDU); Landrat des Märkischen Kreises
 Andreas Steppuhn (* 1962), deutscher Politiker (SPD)
 Fedor Stepun (eigtl. Friedrich Steppuhn) (1884–1965), russisch-deutscher Literat, Philosoph und Politiker.
 Hermann Steppuhn (Verwaltungsjurist) (1815–1896), Wirkl. Geh. Oberregierungsrat bei der Preußischen Oberrechnungskammer
 Hermann Steppuhn (1827–1907), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker, MdR
 Peter Steppuhn (1956–2018), deutscher Ur- und Frühgeschichtler